

Patronyme 

 Beth Orton (1970-), auteure-compositrice-interprète anglaise ;
 Bob Orton (1929–2006),  catcheur américain ;
 Bob Orton, Jr. (1950-), catcheur américain ;
 Daniel Orton (1990-), joueur de basket-ball américain ;
 George Orton (1873-1958), athlète canadien ;
 Joe Orton (1933-1967), écrivain, scénariste et dramaturge anglais ;
 Kyle Orton (1982-), joueur américain de football américain ;
 Randy Orton (1980-), catcheur américain.
  (1879-1948), médecin américain.

Toponyme 

 Orton, hameau situé dans la province d'Alberta au Canada.

Autres 
 Prix Samuel-Torrey-Orton,  distinction pour des contributions à la compréhension de la dyslexie.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais